Ramtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ramtjärnen, Bohuslän, sjö i Strömstads kommun,  (2,3 ha)
Ramtjärnarna (Hanebo socken, Hälsingland, 677559-153202), sjö i Bollnäs kommun, 
Ramtjärnarna (Hanebo socken, Hälsingland, 677575-153165), sjö i Bollnäs kommun,  (4,71 ha)
Ramtjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (3,69 ha)
Ramtjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (5,01 ha)
Ramtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (5,97 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn